Bellator (von lat. bellum Krieg) bezeichnet: 

 Bellator Fighting Championships, eine US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Organisation
 eine Gattung der Knurrhähne, siehe Bellator
 Anopheles bellator, eine Spezies der Fiebermücken
 Clidicus bellator, ein Insekt
 Eleutherodactylus bellator, einen Frosch
 Pristimantis bellator, einen weiteren Frosch
 Etheostoma bellator, eine Art der Springbarsche
 Bellator (Presbyter), christlicher Autor des 6. Jahrhunderts n. Chr.